Janot steht für:

 Distillerie Janot, ein französischer Spirituosenhersteller

Janot ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Janot († 1544), in Paris als Buchhändler und Buchdrucker tätig (1529–1544)
 Jean Janot († 1522), Buchhändler und Buchdrucker
 Jérémie Janot (* 1977), französischer Fußballspieler
 Mozart Janot Júnior (1922–1992), brasilianischer Diplomat
 Ronnie Janot (* 1961), deutscher Schauspieler